La Mécanique du cœur peut faire référence à :
 La Mécanique du cœur, roman de Mathias Malzieu paru le  ;
 La Mécanique du cœur, album du groupe Dionysos sorti le , inspiré du roman du même nom ;
 La Mécanique du cœur, film de Mathias Malzieu et Stéphane Berla, inspiré des deux œuvres précédentes et sorti le .